Marcus Kann (1820-1886), een Oostenrijks schaker
 Caro-Kann, een schaakopening
 Jacobus Henricus Kann (1872, Den Haag - 1944, Theresienstadt), een Nederlands bankier en firmant van Lissa & Kann
 Lissa & Kann, een voormalig Nederlands bankiershuis